La zorglonde est une onde imaginaire issue du monde du Spirou et Fantasio d'André Franquin.

Inventée par Zorglub, qui lui a donné son nom, cette onde est émise par un appareil spécial, et utilisée sur une personne afin que celle-ci perde son libre arbitre. Elle peut aussi servir à paralyser les individus, en fonction de la dose émise. Zorglub l'utilise ainsi pour bâtir une armée de Zorglhommes manipulés par les effets de cette zorglonde.

Utilisation

Dans les aventures de Spirou et Fantasio 

 Z comme Zorglub
 Auteur(s) : Franquin
 Coauteur(s) : Scénario de Greg, décors de Jidéhem
 Prépublication : No 1096 (16.04.59) à 1136 (21.01.60) ; 61 planches
 Album : No 15, Z comme Zorglub, 1961

 L'Ombre du Z
 Auteur(s) : Franquin
 Coauteur(s) : Scénario de Greg, décors de Jidéhem
 Prépublication : No 1140 (18.02.60) à 1183 (15.12.60) ; 60 planches
 Album : No 16, L'Ombre du Z, 1962

 Panade à Champignac
 Auteur(s) : Franquin
 Coauteur(s) : Scénario de Peyo et Gos, décors de Jidéhem
 Album : No 19, Panade à Champignac, 1969

 Le Faiseur d'or
 Auteur(s) : Jean-Claude Fournier
 Coauteur(s) : Franquin pour le Marsupilami et quelques personnages
 Album : No 20, Le Faiseur d'or, 1970

 Le Réveil du Z
 Auteur(s): Tome et Janry
 Coauteur(s): Couleurs de Stéphane De Becker
 Album : No 37, Le Réveil du Z, 1986

 Aux sources du Z
 Auteur(s): Jean-David Morvan et José Luis Munuera
 Coauteur(s): coscénario de Yann
 Album : No 50, Aux sources du Z, 2008

 Alerte aux Zorkons
 Auteur(s): Yoann et Fabien Vehlmann
 Coauteur(s): Couleurs de Hubert
 Album : No 51, Alerte aux Zorkons, 2010

 La Face cachée du Z
 Auteur(s): Yoann et Fabien Vehlmann
 Coauteur(s): 
 Album : No 52, La Face cachée du Z, 2011

Dans Le Spirou de… 

 Les Marais du temps
 Auteur(s) : Frank Le Gall
 Coauteur(s) : Couleurs de Dominique Thomas
 Album : No 2, Les Marais du temps, 2007

 Le Tombeau des Champignac
 Auteur(s) : Yann le Pennetier et Fabrice Tarrin
 Coauteur(s) : Couleurs de Fred Neidhardt et Yuko
 Album : No 3, Le Tombeau des Champignac, 2007

 Le Triomphe de Zorglub
 Auteur(s) : Olivier Bocquet, Brice Cossu et Alexis Sentenac
 Coauteur(s) : Couleurs de Johann Corgié
 Album : HS, Le Triomphe de Zorglub, 2018

Dans la série Zorglub 

 La Fille du Z
 Auteur(s) : José Luis Munuera
 Coauteur(s) : Couleurs de Sergio Sedyas
 Album : No 1, La Fille du Z, 2017

Références 

Contrôle mental
Technologie de fiction
Zorglub
Arme de fiction
Onde
Univers de Spirou et Fantasio